Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2017/18 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2017/18 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois mit 14 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim KSK 47 Eynatten und bei Cercle d’Échecs Fontainois je 28 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 251 Spieler zum Einsatz, von denen 13 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler mit 8,5 Punkten aus 11 Partien war Bart Michiels (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez). Hing Ting Lai (Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois) erreichte 7 Punkte aus 11 Partien, je 6,5 Punkte erzielten Thorsten Michael Haub (Schachfreunde Wirtzfeld), Arthur Pijpers (Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez), Twan Burg und Matthew Tan (beide L’Echiquier Amaytois), wobei Haub 7 Partien spielte, Pijpers 9, Burg 10 und Tan 11. Insgesamt erreichten 22 Spieler 100 %, neben 18 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Vladislav Nevednichy (Schachfreunde Wirtzfeld) und Dimitri Allaert (Cercle d’Échecs Fontainois) mit je 3 Punkten aus 3 Partien sowie Ádám Horváth (Schachfreunde Wirtzfeld) und Dirk Schuh (KSK 47 Eynatten) mit je 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2017; AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Schachfreunde Wirtzfeld

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

KSK 47 Eynatten

L’Echiquier Amaytois

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Koninklijke Brugse Schaakkring

Cercle d’Échecs Fontainois

Schaakclub Wachtebeke

Schaakkring Brasschaat

KSK Rochade Eupen-Kelmis

TSM Schaakklub

Cercle des Echecs de Charleroi

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/niederländisch)

Sport (Belgien)
Interclubs
Schach 2017
Schach 2018